Кулосега:
 Кулосега (посёлок) — посёлок в Пинежском районе Архангельской области
 Кулосега (река) — река в Пинежском районе Архангельской области